Натуральне число 1795
 1795 рік до нашої ери
 1795 рік нашої ери